Les Veturii Philones sont des patriciens romains membres d'une branche de la gens des Veturii.

 Lucius Veturius Philo, consul en 220 av. J.-C. ;
 Lucius Veturius Philo, consul en 206 av. J.-C.